Wartenberg névvel a következő települések léteznek:
Wartenberg (Bajorország) – település Bajorországban
Wartenberg (Hessen) – település Hessenben
Wartenberg-Rohrbach – település Rajna-vidék-Pfalzban